In sport:

 De bijnaam van Sydney Wooderson, een Engelse atleet
 De bijnaam van Joe Greenstein, een 20e-eeuwse strongman

In televisie:

Mighty Atom (anime), een Japanse animatieserie.
The Mighty Atom (Thunderbirds), een aflevering van de televisieserie Thunderbirds.

Overig:

Mighty Atom Records, een platenlabel uit Wales.
The Mighty Atom (roman), een boek geschreven door Marie Corelli